Zani ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Zani (1696–1757), italienischer Violinist und Komponist
 Angelo Vincenzo Zani (* 1950), italienischer Kurienerzbischof
 Armando Zani (* 1975), albanischer Fußballspieler
 Federico Zani (* 1989), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Marco Aurelio Zani de Ferranti (1801–1878), italienischer Gitarrist und Komponist
 Marigona Zani (* 1996), albanische Fußballspielerin
 Mauro Zani (* 1949), italienischer Politiker 

Siehe auch:
 Zanni
 Zany
 Sani